Wacław III (ur. 1289, zm. 1306) – król Węgier 1301–1305 i Czech 1305–1306
 Wacław III (ur. ok. 1442, zm. 1478) – książę rybnicki
 Wacław III (ur. ok. 1445, zm. 1474) – książę opawski 1452–1456
 Wacław III Adam (ur. 1524, zm. 1579) – książę cieszyński 1528–1579